ULS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mulatos (Colombia)